Ли Джу Хён (, р.5 марта 1973) — южнокорейский гимнаст, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1973 году. В 1992 году принял участие в Олимпийских играх в Барселоне, но ни в одной дисциплине не поднялся выше 8-го места. В 1996 году участвовал в Олимпийских играх в Атланте, но опять же не завоевал медалей. В 1999 году завоевал золотую медаль чемпионата мира в упражнениях на брусьях. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее завоевал серебряную медаль в упражнениях на брусьях и бронзовую медаль в упражнениях на перекладине.

Ссылки 
 

Гимнасты Республики Корея
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике